Вукелич (, /) — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Вукелич, Бранко (род. 1958) — хорватский политик, бывший Министр обороны Хорватии, один из видных деятелей ХДС.
 Вукелич, Бранко — югославский разведчик, работавший на агентурную сеть Рихарда Зорге в Японии.
 Вукелич, Саво — Народный герой Югославии.